Kuiken (vogel), het jong van een vogel

Personen 
 Attje Kuiken (1977), een Nederlands PvdA-politica en Tweede Kamerlid
 Dirk Cornelis Kuiken (1746-1804), een Nederlands politicus in de Nationale Vergadering en Staten-Generaal
 Don Kuiken, een Amerikaans hoogleraar psychologie aan de universiteit van Alberta in Edmonton
 Johannes Kuiken (1860-1936), een voorvechter voor kiesrecht en grondhervorming
 Klaas Dirks Kuiken (1902-1984), een Friese kaatssporter
 Paul Kuiken, een Nederlands zakenman en voormalig bestuursvoorzitter, oprichter Landis
 Ria Kuyken, geboren Ria Kuiken (1934-2001), een Nederlands zangeres, textielkunstenaar en persvoorlichtster